Agracejo puede referirse a diversas plantas:

En España, el nombre común del género botánico Berberis.
En Cuba y Puerto Rico, el nombre común de la salicácea Casearia praecox.
El nombre común de la planta Euonymus europaeus.
El nombre común de la planta Phillyrea latifolia.
El nombre común de la planta Rhamnus alaternus.
El nombre común de la planta Ribes rubrum.
En Cuba y Puerto Rico, el nombre común de la rubiácea Suberanthus neriifolius.
En Cuba y Puerto Rico, el nombre común de la primulácea Parathesis cubana.
En Cuba y Puerto Rico, el nombre común de la bruneliácea ''Brunellia inermis.